Feldhoff ist der Familienname folgender Personen:

 August Feldhoff (* in Elberfeld; † 1846), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Gerd Feldhoff (* 1931), deutscher Sänger (Bariton) 
 Hans-Heinz Feldhoff (1932–2013), deutscher General
 Heiner Feldhoff (* 1945), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Feldhoff (1907–1975) Stiftungsgründer, Dortmund
 Heinz Feldhoff (1938–2010), deutscher Sänger (Bass) 
 Jochen Feldhoff (* 1943), deutscher Handballspieler
 Markus Feldhoff (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Mathis Feldhoff (* 1965), deutscher Journalist und Autor
 Norbert Feldhoff (* 1939), deutscher katholischer Priester, emeritierter Kölner Generalvikar und Dompropst
 Petra Feldhoff (* 1961), deutsche Hörspielregisseurin
 Robert Feldhoff (1962–2009), deutscher Science-Fiction-Autor
 Ulrich Feldhoff (1938–2013), deutscher Sportfunktionär